Нейромонах Феофан — российская драм-н-бейс-группа из Санкт-Петербурга: музыкальный жанр в песнях этой группы стилизован под «древнерусский».

Состав 
Проект состоит из автора песен и исполнителя Нейромонаха Феофана (род. 1987), диджея Никодима и Медведя. Участники группы сохраняют анонимность, и на официальном сайте утверждается, что «до сих пор никто не знает, что это за человек и откуда он». Однако после выхода интервью, которое Феофан дал Юрию Дудю, в сообществе Mash в социальной сети «ВКонтакте» вышло видеорасследование, в котором предполагается, что настоящее имя Феофана — Олег Александрович Степанов, а Никодим — это Михаил Гродинский. В последующем интервью, посвящённом стороннему проекту «Лорд Пневмослон», Нейромонах Феофан подтвердил, что это его настоящее имя. Также в одном из интервью музыкант признался, что учился в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП), где занимался программированием. В концертном составе принимают участие барабанщики групп Amatory и Shokran — Даниил Светлов и Михаил Исаев.

Характерные особенности 
Выступления Нейромонаха Феофана стилизованы под русские народные гулянья с массовкой, одетой в лапти, онучи, косоворотки и сарафаны. Текст песен Феофана изобилует славянизмами и устаревшими русскими словами, а вокал наполнен характерным оканьем. Свои песни Нейромонах исполняет нараспев, а в музыке балалайка соседствует с драм-н-бейсовыми басами. Нейромонах Феофан — высокого роста человек с бородой, лицо которого скрыто за капюшоном, одетый в похожий на куколь балахон и лапти и держащий в руках посох со скрытой внутри лазерной указкой. Собственное творчество проект характеризует как «русский народный драм».

История 
В интервью журналу «Афиша» Никодим утверждает, что профессионально занимался музыкой до встречи с Феофаном, подсказавшим ему много новых идей. Сам же Нейромонах начал записывать свои песни ещё в 2009 году. Мысль основать новый музыкальный проект была сформулирована Феофаном и Никодимом во время прогулок по лесу. Дебютный альбом группы «В душе драм, в сердце светлая Русь» вышел в начале 2015 года. Альбом был тепло принят слушателями и критиками и вошёл  российского iTunes. А позже, также в 2015 году, вышел сингл «Притоптать», и был снят клип на него. Впоследствии этот трек стал своеобразным мемом.

В конце 2015 года Нейромонах Феофан был признан российским независимым исполнителем года по версии сервиса «Яндекс.Музыка».

В 2016 году Нейромонах Феофан выпустил второй альбом — «Велики силы добра», а также синглы «Древнерусский драм», «А сейчас хочу в пляс» и «Изба ходит ходуном», причём последние два напрямую связаны с альбомом «Велики силы добра».

2017 год оказался не менее продуктивным, чем предыдущие. 12 апреля был выпущен сингл «Древнерусская душа», записанный совместно с группой «Слот». 12 июня был выпущен сингл с грядущего альбома — «А теперь поёт медведь». 12 сентября был выпущен третий студийный альбом «Плясать. Петь.», на котором впервые запели диджей Никодим и Медведь (на самом деле голос Медведя — это изменённый голос Феофана). Также проект выступал на киберспортивном фестивале, посвящённом игре Warface. В этом же году Нейромонах Феофан основал ска-панк проект «Лорд Пневмослон», предназначенный для 18+ аудитории (впоследствии из названия исчезло слово «Лорд»).

В 2018 году Феофан начал работу над серией мини-альбомов, заглавные песни которых объединены единой сюжетной линией. 10 апреля был выпущен первый мини-альбом «Тропа». 17 июля был выпущен второй мини-альбом «Замиренье», заглавная песня которого была исполнена совместно с Екатериной Бардыш, экс-участницей группы «Грот». 15 октября был выпущен третий мини-альбом «Сияние». 16 ноября Феофан выпустил сингл «Тьма во мне», не связанный с серией мини-альбомов. Вышеупомянутая серия завершилась 6 февраля 2019 года с выходом четвёртого мини-альбома «Ивушка». Также, в 2018—2019 годах группой был проведён масштабный концертный тур «Вече».

Вышеупомянутый тур завершился весной 2019 года. За несколько месяцев Феофан побывал в 25 городах 5 стран, что дало ему немалый опыт. Летом 2019 года Феофан снялся в программе «Главная дорога» на НТВ и выступил на множестве фестивалей: YLЕТАЙ, Нашествие, Lusatia (Германия), Lowlands (Нидерланды), Дикая мята и других. Также в конце августа группа выпустила кавер на группу «Гражданская оборона» — «Без меня» — для одноимённого трибьют-альбома в честь 55-летия Егора Летова. Также 2019 год стал годом 10-летия группы, поэтому осенью Феофан отправился в путь, в концертный тур «Десять». Выступления в рамках тура в Москве и Санкт-Петербурге предварялись программой Кирилла Профита, известного D’n’B-исполнителя. Тур начался на рубеже 2019—2020 годов. В самый разгар тура был выпущен концертный альбом «Вече», содержащий песни из концертной программы этого тура и обновлённую версию песни «Пляски с медведем», которую группа презентовала на фестивалях летом 2019 года.

30 декабря 2019 года Нейромонах представил сингл «Я готов», куда вошли две песни из грядущего альбома, презентованные на концертах в рамках тура «Десять».

В 2020 году Нейромонах не только провел несколько концертов и выпустил концертный альбом «Вече», но и записал акустический альбом, сделал метал-кавер на песню «Знамо были на Руси», выступил на онлайн-фестивале #ЯБУДУЖДАТЬСВОЮМУЗЫКУ, выступил в формате Live&Drive, провел Битву песнопений в группе ВКонтакте, в которой в итоге победил трек «Притоптать», и анонсировал тур «Древнерусский рейв».

27 ноября 2020 года Нейромонах анонсировал новый проект — детские сказки. Сочиняет их Анастасия Постникова, один из организаторов фестиваля Ural Music Night, где группа выступала в 2020 году, а сам Нейромонах — читает. 29 декабря была выпущена первая сказка — про лунного зайца.

В новогоднюю ночь с 2020 на 2021 год коллектив представил новую песню — «На заре».

В 2021 году вышел альбом «Древнерусский рейв». В данном альбоме стиль исполнения стал более танцевальным и ближе к рейву. Выход альбома предварил сингл «Новая телега» и одноимённый клип.

Критика 
Музыкальные критики отмечали свежесть и необычность сплава русских народных мотивов с танцевальной электронной музыкой в творчестве Нейромонаха, сравнивая проект с MC Вспышкиным и Иваном Купалой. Сергей Шнуров в одном из своих интервью заявил, что Нейромонах Феофан — «это совмещение несовместимого, это православные атеисты, это верующие комсомольцы», также Шнур одобрил деятельность музыкального коллектива в социальных сетях. Тексты песен Нейромонаха Феофана изобилуют отсылками к жизни Древней Руси и посвящены русской природе и физическому труду, но содержат в себе и толику иронии. Основной отличительной особенностью проекта является образ и визуальная составляющая. Виктория Базоева в своей статье на портале «Звуки.ру», указывая на добротный уровень стилизации, замечает, что использование современных слов наряду с историзмами может несколько разочаровать ценителей достоверной исторической реконструкции. После выхода первого альбома многие отнеслись к Феофану несерьёзно, но гастрольный успех и посещение «Кубаны» вынудили многих критиков пересмотреть своё мнение.

Творчество проекта «Нейромонах Феофан» некоторые называют концептуальным постмодернистским, противопоставляя, однако, его деятельности таких представителей современного искусства, как Владимир Сорокин.

Дискография

Студийные альбомы 
 2015 — «В душе драм, в сердце светлая Русь»
 2016 — «Велики силы добра»
 2017 — «Плясать. Петь.»
 2020 — «Акустика»
 2021 — «Акустика, Ч.2»
 2021 — «Древнерусский рейв»

Мини-альбомы 
 2018 — «Тропа»
 2018 — «Замиренье»
 2018 — «Сияние»
 2019 — «Ивушка»

Синглы 
 2015 — «А сейчас хочу в пляс»
 2015 — «Притоптать»
 2016 — «Древнерусский драм»
 2016 — «Изба ходит ходуном»
 2017 — «А теперь поёт медведь»
 2017 — «Древнерусская душа» (feat. Слот)
 2018 — «Виски» (feat. Би-2)
 2018 — «Кончится Лето» (кавер «Кино»)
 2018 — «Тьма во мне»
 2019 — «Без меня» (кавер «Гражданская оборона»)
 2019 — «Я готов»
 2020 — «Знамо были на Руси» (Метал Версия)
 2021 - "Новая телега"

Записи концертов (Live) 
 2019 — «Вече»
 2021 — «Десять»

Видеоклипы

Примечания

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 Нейромонах Феофан
 Интервью с музыкальным проектом: Нейромонах Феофан
 Нейромонах Феофан − Нашествие 2018

Музыканты в стиле драм-н-бейс
Музыканты-электронщики России
Фолк-музыканты России
Музыканты Санкт-Петербурга
Музыкальные мемы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Выпускники Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения
Нейромонах Феофан
Музыканты в масках